ACE kan syfta på: 

 ACE – en satellit uppsänd av NASA 1997, se Advanced Composition Explorer
 ACE – en amerikansk organisation grundad 1978, se American Coaster Enthusiasts
 ACE – ett enzym som katalyserar spjälkningen av angiotensin , se Angiotensinkonverterande enzym
 ACE – en militärövning i norra Norge, Sverige och Finland, se Arctic Challenge Exercise